Sant'Ermete ima više značenja:
 Sant'Ermete, Rimini
 Sant'Ermete, Savona